Emperador kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Emperador (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Emperador (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar